Cóccaro ist der Familienname folgender Personen:

 Erardo Cóccaro (* 1961), uruguayischer Fußballspieler
 Raúl Cóccaro, uruguayischer Leichtathlet